Marazzani – cognome italiano
 Giovanni Francesco Marazzani Visconti – cardinale italiano
 Mario Marazzani – generale italiano
 Ulisse Marazzani – medico e politico italiano